Deters ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Deters (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Henning Deters (* 1968), deutscher Manager
 Joe Deters (* 1957), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Joseph Deters (1887–1958), deutscher links-katholischer Politiker zur Zeit der Weimarer Republik
 Karl Deters (1876–1945), deutscher Manager und Politiker
 Thalke Deters (* 1987), deutsche Handballspielerin
 Thorben Deters (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Deeters
 Deter